Utoro (Kioto), voormalig militair terrein en Koreaans woongebied in Japan
 Utoro (Hokkaido), district in Japan